Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 606 dans le monde.

  dans certains départements, en France 
 Route européenne 606 en France 
 Route nationale 606 en France